Achetaria är ett släkte av grobladsväxter. Achetaria ingår i familjen grobladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Achetaria